A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi egyes versenyszámát a Covid19-világjárvány miatt az eredetileg tervezett időpont után mintegy egy évvel, 2021.  július 24−augusztus 1. között rendezték meg. A címvédő a kétszeres olimpiai bajnok brit Andy Murray volt, de az első forduló előtt sérülés miatt visszalépett a versenytől.

Az olimpiai bajnoki címet a német Alexander Zverev szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–1 arányban legyőzte az orosz Karen Hacsanovot. A bronzérmes a spanyol Pablo Carreño Busta lett.

Az indulásra jogosult versenyzők 
A Covid19-világjárvány miatt több élvonalbeli, egyébként kvalifikációt szerzett versenyző visszalépett a versenytől. A férfi világranglista első tíz helyezettje közül öten Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Matteo Berrettini és Roberto Bautista Agut nem indult el. Lemondta a részvételt többek között Stanislas Wawrinka és Miloš Raonić is, míg Alex de Minaur és Dan Evans vírustesztje pozitív lett az indulás előtt. Az indulásra egyébként jogosultak közül velük együtt összesen 53 versenyző nem vesz részt az olimpián. Az olimpián elért eredmények nem számítanak be a világranglista pontversenyébe.

Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2021. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva. Oroszország versenyzői az Orosz Olimpiai Bizottság zászlaja alatt versenyezhetnek.

Az indulásra jogot szerzett a magyar Fucsovics Márton is, aki ki is utazott a helyszínre, azonban az első forduló előtt vállsérülése miatt visszalépett a versenytől.

Megjegyzásek:

Versenyidőpontok
A megadott időpontok az aznapi első mérkőzés kezdetét jelzik.

Az időpontok japán idő szerint: Japan Standard Time (UTC+09:00)

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 Alt = helyettes
 ITF = ITF-hely
 PR = védett ranglistával

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
A kvalifikációs rendszer
Sorsolási tábla 
Az olimpia hivatalos oldala 
Az indulók hivatalos listája 

F1